Burg Unterbalbach steht für:

 Untere Burg Unterbalbach in Unterbalbach, Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Obere Burg Unterbalbach in Unterbalbach, Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg